

Patronyme
Léon de Poncins (1897-1976) était un journaliste et essayiste catholique français.
Michel de Poncins est un économiste français.

Toponyme
Poncins est une commune française, située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes.